El término Charlotte's Web puede referirse a:

Libros 
Charlotte's Web, un cuento de hadas del escritor E. B. White (EE. UU.) publicado por primera vez en 1952.

Películas 
Charlotte's Web, una película de 1973.
Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure, una película de 2003 y secuela de la película de 1973.
Charlotte's Web, una película de 2006.

Videojuegos 
Charlotte's Web, un videojuego basado en la película de 2006.